A Taça CERS de 2005/06 foi a 25ª edição da Taça CERS organizada pela CERH iniciou-se a 3 de Dezembro de 2005, e finalizou a 23 de Abril de 2006.
O campeão desta edição da segunda competição europeia foi o catalão FC Barcelona, que derrotou o Vilanova na final.

Equipas da Taça CERS 2005/06
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 
A pré-eliminatória foi disputada a 3 de Dezembro e 17 de Dezembro

Fase Final

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

https://web.archive.org/web/20111202051626/http://www.cerh.eu/docs/cers/historical/cerh_hist_CERS_26.pdf

Hóquei em patins
Taça CERS